Casal peut désigner :
 Maison de campagne en espagnol ;

Patronyme 

 Marc Casal Mir (1982-), traileur andorran.
 Neal Casal (1968-2019), chanteur, guitariste et compositeur américain.
 Luz Casal (1958-), chanteuse espagnole.
 José Celestino Casal Álvarez (1950-1991), chanteur, guitariste et compositeur américain.

Toponyme

Casal Boccone, une zone urbanistique de Rome.
 Casal Cermelli, une commune italienne de la province d'Alexandrie dans le Piémont en Italie.
 Casal di Principe, une commune de la province de Caserte dans la Campanie en Italie.
 Casal Morena, une zona di Roma (zone de Rome) située au sud-est de Rome dans l'Agro Romano en Italie.
 Casal Palocco, une zona di Roma (zone de Rome) située au sud-est de Rome dans l'Agro Romano en Italie.
 Casal Velino, une commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie en Italie.
 Casale Monferrato, une commune italienne de la province d'Alexandrie, dans la région du Piémont.

Casal Vasco, un petit village du Portugal.

Divers 
 
 Casal de Catalunya de Paris, une association loi de 1901.
 Le Combat de Casal Novo, une bataille de la guerre d'Espagne (1808-1814).
Patronyme hispanique